Lantenay puede referirse a: 

 Lantenay, comuna de Ain (Francia).
 Lantenay, comuna de Côte-d'Or (Francia).